DVK steht für:
 Datenverarbeitungskaufmann, einen Ausbildungsberuf
 die Demokratische Volksrepublik Korea
 den Deutschen Karate Verband

Abkürzung